Osoby o tym nazwisku:
 Jerzy Bojańczyk – polski działacz społeczny
 Mikołaj Bojańczyk – polski matematyk, informatyk i logik
 Piotr Bojańczyk – polski łyżwiarz figurowy